Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2009/10 enthält alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 2009/10.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1989 oder jünger) gemeldet werden. Von dieser Möglichkeit machten 12 Vereine Gebrauch; von diesen meldeten 5 je zwei weitere Jugendliche, 7 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. König Tegel kam mit 11 Spielern aus, während der SV Wattenscheid die meisten Spieler einsetzte, nämlich alle 17 gemeldeten. Insgesamt kamen 227 Spieler zum Einsatz, von denen 22 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler der Saison war Laurent Fressinet (Werder Bremen) mit 11,5 Punkten aus 15 Punkten, mit einem halben Punkt Rückstand folgt Daniel Fridman (SV Mülheim-Nord). Je 10 Punkte aus 13 Partien erreichten Michael Hoffmann (SG Solingen), Étienne Bacrot (OSG Baden-Baden) und Tomi Nybäck (Werder Bremen). Mit Fabiano Caruana (OSG Baden-Baden) und Rainer Knaak (Werder Bremen) erzielten zwei Spieler 100 %, allerdings wurden beide nur je zweimal eingesetzt.

Der SC Remagen setzte mit Robert Hübner (* 1948) sowohl den ältesten Spieler der Saison als auch mit Benjamin Bok (* 1995) den jüngsten Spieler ein.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; AUT = Österreich, AZE = Azerbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SK Turm Emsdetten

SC Remagen

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSG Baden-Baden

SG Trier

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

FC Bayern München

SK Heidelberg-Handschuhsheim

Erfurter SK

SK König Tegel

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die GM-Norm von Thomas Casper wurde aus 10 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von András Flumbort wurde aus 9 Partien erspielt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2009/10 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Schach 2010
Wikipedia:Liste
Schach 2009